Сент Антони има више значења:
 Сент Антони (Ајова)
 Сент Антони (Ајдахо)
 Сент Антони (округ Стернс, Минесота)
 Сент Антони (округ Хенепин, Минесота)